SS4, SS 4 ou SS-4 peut renvoyer à :
 Route nationale 4 (, SS 4), une route italienne
 SS-4, un missile
 China Railways SS4, un train chinois